

Culture et société 
Deux sanctuaires sont dénommés Madonna del Sasso :
 le sanctuaire Madonna del Sasso d'Orselina, près de Locarno (canton du Tessin, Suisse) ;
 le sanctuaire Madonna del Sasso de Madonna del Sasso (province du Verbano-Cusio-Ossola, Piémont, Italie).

Toponyme 
 Madonna del Sasso est une commune de la province du Verbano-Cusio-Ossola (Piémont, Italie).